Huvudsta – quartiere di Solna, nella contea di Stoccolma
Huvudsta – stazione della metropolitana di Stoccolma